Håkäringar (Somniosus) är ett släkte av hajar som beskrevs av Charles Alexandre Lesueur 1818. Håkäringar ingår i familjen håkäringhajar.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Håkäringhajar